Бортневский — фамилия.

Известные носители:

 Бортневский, Виктор Георгиевич (1954—1996) — советский и российский историк, исследователь Белого движения и Гражданской войны в России, кандидат исторических наук.
 Бортневский, Григорий Игнатьевич (1828—1861) — русский художник, ученик С. К. Зарянко.

Примечания